Большая Алешня — название населённых пунктов в России:

 Большая Алешня — деревня в Хомутовском районе Курской области.
 Большая Алешня — село в Ряжском районе Рязанской области.
 Большая Алешня — деревня в Суворовском районе Тульской области.